Ich bin neugierig ist der Titel zweier schwedischer Spielfilme mit dokumentarischen Elementen in Schwarz-Weiß von Vilgot Sjöman

Ich bin neugierig (blau)
Ich bin neugierig (gelb)